

Rios do Brasil 
Rio do Peixe (Goiás)
Rio do Peixe (Paraíba)
Rio do Peixe (Mato Grosso do Sul)
Rio do Peixe (Santa Catarina)

São Paulo
Rio do Peixe (afluente do rio Mojiguaçu)
Rio do Peixe (afluente do rio Paraná)
Rio do Peixe (afluente do rio Pardo)
Rio do Peixe (afluente do rio Tietê)

Minas Gerais
Rio de Peixe (afluente do rio Piracicaba)
Rio de Peixe (afluente do rio Preto do Itambé)
Rio do Peixe (afluente do rio Santo Antônio)
Rio do Peixe (médio Paraíba do Sul)

Outros topônimos do Brasil em geral 
Rio de Peixe (mina) - mina do município de Nova Lima, Minas Gerais
Rio do Peixe - antiga denominação do município de Piratuba, em Santa Catarina
Capela do Rio do Peixe - distrito em Goiás
São João do Rio do Peixe - município da Paraíba